Die French Open 2021 im Badminton fanden vom 22. bis 27. Oktober 2021 im Stade Pierre de Coubertin in Paris statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (1. Runde)
 Anders Antonsen (1. Runde)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Anthony Ginting (zurückgezogen)
 Jonatan Christie (zurückgezogen)
 Lee Zii Jia (1. Runde)
 Ng Ka Long (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 An Se-young (Halbfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Michelle Li (zurückgezogen)
 Mia Blichfeldt (1. Runde)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Champions)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Finale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
 Chloe Birch / Lauren Smith  (Viertelfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (2. Runde)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2021
Badminton 2021
Badmintonwettbewerb in Paris